Вайсберг — врейське прізвище. Відомі носії:
 Олександр Вайсберг ( 1901 —  1964) — австрійський фізик.
 Вайсберг Берта Йосипівна ( 1911 —  1972) — українська шахістка.
 Вайсберг Володимир Григорович ( 1924 —  1985) — радянський живописець, теоретик мистецтва.
  ( 17 грудня 1951) — німецька письменниця та публіцистка єврейського походження.
  ( 1953) — американська літературознавчиня єврейського походження.
 Вайсберг Леонід Абрамович ( 1944) — російський радянський науковець, доктор технічних наук, професор, фахівець у галузі збагачення корисних копалин, академік РАН (2016).
 Вайсберг Леонід Еммануїлович ( 1906 —  1970) — радянський інженер і господарський діяч, лауреат Сталінської премії.
 Вайсберг Марюс Ерікович ( 1971) — російський кінорежисер, сценарист і продюсер.
 Вайсберг Матвій Семенович ( 1958) — український живописець, графік, книжковий ілюстратор.
 Вайсберг Олег Леонідович ( 1935) — російський радянський науковець, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту космічних досліджень РАН.
 Вайсберг Роман Юхимович ( 1896 —  1935) — радянський економіст.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем
Єврейські прізвища